Гінка Назар Петрович — капітан Національної гвардії України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Гінка Ярослав Ярославович — народний депутат України 7-го скликання.
 Гінка Богдан Іванович — український мовознавець.